Marconcini ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Marconcini (1883–1974), italienischer Politiker
 Massimo Marconcini (* 1968), italienischer Ruderer
 Matteo Marconcini (* 1989), italienischer Judoka

Marconcini steht zudem für:
 (9425) Marconcini, Asteroid